Иван Въжаров може да се отнася за:

 Иван Въжаров (1858 – 1931) – български фабрикант
 Иван Въжаров (р. 1944) – български футболист